Neckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Neckelmann (* 1965), deutscher Journalist und Buchautor
 Ramón Neckelmann (1907–2000), deutscher Maler und Grafiker
 Skjøld Neckelmann (1854–1903), Architekt